Damó, músic i poeta atenenc 
 Damó de Bizanci, escriptor grec 
 Damó o Damió, metge grec
 Damó d'Atenes: Vegeu Damon
 Damó o Damió, llibert de Publi Clodi